Miejscowości w Bułgarii
 Kruszewo – wieś w gminie Gyrmen
 Kruszewo – wieś w gminie Sewliewo
 Kruszewo – wieś w gminie Pyrwomaj
 Podobne
 Goljamo Kruszewo w gminie Boljarowo
 Małko Kruszewo w gminie Banite

 Miejscowości w Macedonii Północnej
 Kruszewo – miasto w gminie Kruszewo
 Kruszewo – wieś w gminie Winica
 Miejscowość w Kosowie
 Kruszewo (Крушево lub Kruševo) – serbska nazwa wsi Krushevë w gminie Dragasz (Dragaš lub po albańsku Sharrit), w regionie Prizren

 W Polsce

 Kruszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Kruszewo – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Kruszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin
 Kruszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz
 Kruszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Kruszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Ujście
 Kruszewo – dawna gromada

 Zobacz też Kruszewo-Brodowo, Kruszewo-Głąby, Kruszewo-Wypychy